QMC steht als Abkürzung für:

 Qualitäts Management Center im Verband der Automobilindustrie, ein Verein des Verbands der Automobilindustrie
 Quanten-Monte-Carlo-Methode, eine Methode, die Schrödinger-Gleichung zu lösen, siehe QMC@home
 Quasi-Monte-Carlo-Methode, Monte Carlo Methode welche Quasi-Zufallszahlen benutzt
 Queen’s Medical Centre, Lehrkrankenhaus in Nottingham (England)

Abkürzung